Женская национальная сборная Австралии по софтболу — представляет Австралию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Австралии ().

Одна из ведущих софтбольных женских сборных команд в мире, неоднократно была призёром чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Австралии (Softball Australia)
 Страница женской сборной на сайте Ассоциации софтбола Австралии
 Страница Новой Зеландии (софтбол) на сайте WBSC
 Конфедерация софтбола Океании (SCO, Oceania Softball)
 Раздел SCO на сайте WBSC
 Международная федерация бейсбола и софтбола (WBSC)

См. также 
 Мужская сборная Австралии по софтболу

Австралия
Софтбол в Австралии
Софтбол женская